Cattedrale di San Vito (Fiume) – cattedrale di Fiume
 Cattedrale di San Vito (Praga) – cattedrale di Praga